Osoby
 Stefan Żechowski
 Weniamin Żechowski

 Inne
 (1606) Jekhovsky

Zobacz też 
 Żochowski